Davari ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Davari (* 1988), deutsch-iranischer Fußballspieler
 Javad Davari (* 1983), iranischer Basketballspieler
 Reza Davari Ardakani (* 1933), iranischer Philosoph
 Sahar Davari (* 1985), iranische Grasskiläuferin
 Samin Davari (* 1991), iranische Grasskiläuferin